Флаг муниципального образования Дру́жненское сельское поселение Белореченского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 12 ноября 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6567.

Описание 
«Прямоугольное полотнище синего цвета с отношением 2:3, несущее посередине изображение четырёх голубей с оливковыми ветвями вокруг восьмиконечной звезды, воспроизведённое белым и жёлтым цветами».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Синий цвет (лазурь) символизирует безупречность, добродетель, возвышенные устремления, волю, чистое небо, а также это цвет рек вдоль которых расположились населённые пункты поселения.

Изображение четырёх белых голубей с оливковыми ветвями является гласным элементом флага, символизирующим дружбу, миролюбие и аллегорически указывающем на четыре населённых пункта поселения, где дружно проживают жители различных национальностей.

Жёлтый цвет (золото) оливковых ветвей символизирует достаток, процветание и прочность.

Восьмиконечная звезда символизирует путеводность, указывает верное направление в развитии, а также аллегорически говорит об историческом факте — населённые пункты развивались и развиваются благодаря гражданам, приехавшим в эти места с различных регионов бывшего Советского Союза.

Белый цвет (серебро) — символ мира, дружелюбия, порядочности.

Примечания 

Флаги с изображением голубя
Флаги с изображением оливковой ветви
Флаги с изображением восьмиконечных звёзд